Die Primera División 1955, auch unter dem Namen 1955 Campeonato Nacional de Fútbol Profesional bekannt, war die 23. Saison der Primera División, der höchsten Spielklasse im Fußball in Chile.

Die Meisterschaft gewann das Team von CD Palestino. Es war der erste Meisterschaftstitel für den Klub.

Modus 
Die Teams spielen jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel. Die ersten acht Teams spielen in der Meisterrunde, die Teams auf den Plätzen neun bis 14 in der Abstiegsrunde einmalig gegeneinander. Die Punkte der Meister- bzw. Abstiegsrunde werden zu den Punkten der Ligaphase addiert. Sieger ist die Mannschaft mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet das Torverhältnis. Sind die beiden besten Teams punktgleich, so gibt es ein Entscheidungsspiel. Der Tabellenletzte der Abstiegsrunde steigt in die zweite Liga ab.

Teilnehmer 
Die dreizehn Teams der Vorsaison nahmen auch wieder in dieser Saison teil. Zudem stieg O’Higgins aus der zweiten Liga auf. Zehn Teams kommen aus der Hauptstadt Santiago, dazu spielen die Santiago Wanderers aus Valparaíso, CD Everton aus Viña del Mar, Rangers de Talca aus Talca und O’Higgins aus Rancagua in der Liga.

Tabelle 

|}

Meisterrunde 

|}

Abstiegsrunde 

|}

Gesamttabelle

Beste Torschützen

Weblinks 
 Website des Verbandes ANFP

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1955
1955